Регал може бити:
 Регал (намештај), комад кућног намјештаја
 Регал (штампарија), полица са преградама за поједина слова
 Регал (музика), мале оргуље без резонатора
 Чивас Регал (виски), чувени шкостски виски

Референце